Вильятуэрта () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-Эстелья. Занимает площадь 23,59 км². Население — 990 человек (на 2005 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página oficial de Villatuerta
 Página del colegio público de Villatuerta

Муниципалитеты Наварры